Hostak oder Hosták ist der Familienname folgender Personen:

 Al Hostak (1916–2006), US-amerikanischer Boxer
 Martin Hosták (* 1967), tschechischer Eishockeyspieler